Лічков Борис Леонідович (1888—1966) — геолог, доктор геолого-мінералогічних наук.
 Лічков Леонід Семенович (1855—1943) — російський статистик і публіцист.